Grønspætterne har flere betydninger:
 Grønspætterne er et spejderkorps i Anders Ands univers. Se Grønspætterne.
 Nogle spejdergrupper har taget navnet Grønspætterne – sandsynligvis som reference til ovennævnte.